Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1994 was het zevende in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde elf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 2 mei op Donington Park in het Verenigd Koninkrijk en eindigde op 30 oktober op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.

De Brit Carl Fogarty werd kampioen met tien overwinningen. Ducati werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website